Bairstow ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Bairstow (um 1942), englische Badmintonspielerin
 Edward Bairstow (1874–1946), englischer Organist, Pädagoge, Komponist, Chorleiter und Dirigent
 Jonny Bairstow (* 1989), englischer Cricketspieler
 Leonard Bairstow (1880–1963), britischer Ingenieur und Physiker
 Pamela Bairstow (* 1954), britische Schwimmerin
 Scott Bairstow (* 1970), kanadischer Schauspieler

Sonstiges
 Bairstow-Verfahren